В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Хейвуд ():
 округ Хейвуд — штат Северная Каролина
 округ Хейвуд — штат Теннесси